Hirschfeld steht für:
 Hirschfeld (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Familien Schoenflies und Hirschfeld, deutsche Künstler- und Wissenschaftlerfamilien
 Turmhügel Hirschfeld, Bauwerk in Bayern
 Gebr. Hirschfeld, deutsches Modehaus
 Al Hirschfeld Theatre, Theater am Broadway, New York City
 Haus Hirschfeld, Baudenkmal in Bremen

Hirschfeld ist der Name folgender Orte in

Deutschland
 Hirschfeld (Brandenburg), Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Hirschfeld (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hirschfeld (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Hirschfeld (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Greiz, Thüringen
 Hirschfeld (Leipzig), Ortsteil von Leipzig, Sachsen
 Hirschfeld (Reinsberg), Ortsteil von Reinsberg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hirschfeld (Röthlein), Ortsteil von Röthlein, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Hirschfeld (Steinbach am Wald), Ortsteil von Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern

Österreich
 Hirschfeld (Gemeinden Scheifling, Unzmarkt-Frauenburg), Ortsteil von Scheifling, Bezirk Murau, und Unzmarkt-Frauenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hirschfeld, Bezirksteil von Wien-Floridsdorf, siehe Wien-Floridsdorf #Bezirksteil

Polen
 Hirschfeld, Kreis Preußisch Holland, Provinz Ostpreußen, seit 1945 Jelonki (Rychliki) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Tschechien
 Hirschfeld, deutscher Name von Polná (Hazlov), Okres Cheb

Ungarn
 Hirschfeld, deutscher Name von Szarvas, Stadt im Komitat Békés

Siehe auch:
 Hirschfelde
 Hirshfield
 Hirschfelden
 Hirschfelder
 Hirschfeldau